Le Correspondant, revue catholique du 
 Le Correspondant, film franco-belge de 2016